Stanley se poate referi la:

Sportivi
Stanley Alexander fotbalist al anilor 1960, din Marea Britanie.

Țări

Australia 
 Stanley, Tasmania
 Stanley, Victoria

Canada 
 Stanley, Columbia Britanică
 Vârful Stanley în Columbia Britanică
 Stanley, New Brunswick
 Port Stanley, Ontario

Insulele Falkland 
 Stanley, fostul Port Stanley, singurul oraș din Insulele Falkland

Hong Kong 
 Stanley, Hong Kong

Republica Democrată Congo / Uganda 
 Muntele Stanley

Egipt 
 Stanley, Egipt, o plaja populară printre turiști

Papua Noua Guinee 
 Owen Stanley Range, lanț de munți

Regatul Unit

Anglia 
 Stanley, Derbyshire
 Stanley, County Durham
 Stanley Crook, un sat din comitatul Durham
 Stanley, West Yorkshire, un sat de lângă Wakefield
 King's Stanley, sat în Gloucestershire

Scoția 
 Stanley, Perthshire, casa Ceilidh Stanley

Statele Unite ale Americii 
 Stanley, denumirea anterioară a localității Turk din California
 Stanley, Idaho
 Stanley, Iowa
 Stanley, Louisiana
 Stanley Township, Minnesota
 Stanley, New Mexico
 Stanley, North Carolina
 Stanley, North Dakota
 Fox Chase Farm, în Philadelphia, Pennsylvania, 
 Comitatul Stanley, South Dakota
 Stanley, Virginia
 Stanley, Wisconsin, oraș în Chippewa
 Stanley, Barron, Wisconsin, oraș